Барилович — фамилия:

Фамилия 
 Барилович, Владимир Антонович (род. 1931) — российский учёный-энергетик.
 Барилович, Евгений Алексеевич (1932—2020) — советский офицер-подводник, Герой Советского Союза.

Топонимы 
 Барилович (Хорватия) — община в Хорватии.